Ganken ist

 Ganker (Computerspiel), unehrenhaftes Kämpfen in Online-Rollenspielen
 der Name eines buddhistischen Gelehrten am Kōfuku-ji in Japan, auch Gankon (?–ca.860(?))